Мариньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Мариньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Мариньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Мариньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна
 Мариньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Мариньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура